Cilo ist der Name:
 eines römischen Senators, siehe Lucius Fabius Cilo,
 eines ehemaligen Schweizer Fahrradherstellers, siehe Cilo (Fahrradhersteller)
 des dritthöchsten Bergs der Türkei, siehe Cilo Dağı